Edward de Jong (golfer), Nederlands golfer
 Edward de Jong (musicus), Brits musicus van Nederlandse komaf

Zie ook 
 Edward de Jongh, Antilliaans schrijver/dichter